В США насчитывается 2 округа с названием Чикасо ():

 Чикасо (округ, Айова)
 Чикасо (округ, Миссисипи)

См. также 
 Чикасо